Франсиско Гавидиа (; 29 декабря 1863, Сан-Мигель (Сальвадор) — 24 сентября 1955, Сан-Сальвадор) — сальвадорский поэт, драматург, журналист. Предшественник модернизма в испаноязычной литературе.

Биография 
Детство провёл в Сьюдад-Барриос. В 1880 году окончил среднюю школу и отправился в столицу, где поступил в университет Сальвадора, на юридический факультет. Через год бросил учёбу год, чтобы стать неутомимым самоучкой. Прочитал более тысячи книг на испанском и французском языках. Увлекался произведениями Виктора Гюго, Франсуа Вийона и Стефана Малларме.

Творчество 
Находился под сильным влиянием французской поэзии того времени. Ввёл в литературу Рубена Дарио, первого всемирно известного латиноамериканского поэта, ярчайшего представителя модернизма в испаноязычной литературе. Был большим знатоком французской поэзии, под опекой которого Рубен Дарио в первый раз попытался адаптировать александрийский стих под испанское стихосложение.

Внёс в сальвадорскую поэзию национальную проблематику, обновил поэтический язык.

Избранная библиография 
 «Стихи» (сборник стихов, 1878),
 «Стихи и думы» (сборник стихов,1884),
 «Юпитер» (драма, 1885),
 «Ursino» (драма, 1889),
 «Любовь и интерес» (комедия, 1901),
 «Estudio y resumen del Discurso sobre el método de Descartes» (1901),
 «Conde de San Salvador o el Dios de Las Casas» (1901),
 «Obras completes» (1930),
 «Принцесса Катала» (La princesa Citalá, драматическая поэма, 1946),
 «Cuentos y narraciones» (1961).

Автор филологических и исторических сочинений: «Этюды о философии и языке» (1909), «Этюды о Дон Кихоте» (1912), «Новая история Сальвадора» (Historia moderna de El Salvador, т. 1—2, 1917—1918) и др.

Примечания

Литература 
 Латинская Америка: Энциклопедический справочник: В 2 т./ Гл. ред. В. В. Вольский. — М.: Сов. энцикл., 1979—1982.

Поэты по алфавиту
Поэты XX века
Поэты XIX века
Поэты Сальвадора
Журналисты Сальвадора
Драматурги Сальвадора
Историки Сальвадора
Филологи Сальвадора
Писатели Сальвадора